Razma ist ein litauischer und lettischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Razmaitė (ledig)
Razmienė (verheiratet)

Namensträger 

 Jurgis Razma (* 1958), litauischer Politiker, Parlamentsvizepräsident
 Liudvikas Saulius Razma (1938–2019), litauischer Rektor, Politiker, Seimas-Mitglied
 Madars Razma (* 1988), lettischer Dartspieler

Familienname
Litauischer Personenname